

Cinema 
 Wildflower – film del 1914 diretto da Allan Dwan
 Wildflower – film del 1914 diretto da Warwick Buckland
Fiore selvaggio – film del 1921 diretto da Gustavo Serena
 Fiore selvaggio (Driftwood) – film del 1947 diretto da Allan Dwan 
 Fiore selvaggio (Wildflower) – film tv del 1991 diretto da Diane Keaton
 Wildflower – film del 2000 diretto da David Michael Latt

Musica 
 Wildflower – traccia dell'album Living Eyes dei Bee Gees del 1981
 Wildflower – album di Keiko Matsui del 2004
 Wildflower – album di Sheryl Crow del 2005
 Wildflower – traccia dell'album Have a Nice Day dei Bon Jovi del 2005
 Wildflower – traccia dell'album The Lady Killer di Cee Lo Green del 2010
 Wildflower – album di Lauren Alaina del 2011
 Wildflower – album dei The Avalanches del 2016
 Wildflower – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2020, dall'album Calm

Televisione 
 Wildflower – serie televisiva filippina del 2017